Ливраменту-ди-Носа-Сеньора ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Юго-центральная часть штата Баия. Входит в экономико-статистический  микрорегион Ливраменту-ду-Брумаду. Население составляет 52 769 человек на 2006 год. Занимает площадь 2 267,021 км². Плотность населения — 18,0 чел./км².

Праздник города —  13 августа.

История 
Город основан в 1715 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 116.281.448,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.945,62 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,654 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: полупустыня.

Муниципалитеты штата Баия